Atego fait référence à
 Atego, un modèle de camion du constructeur allemand Mercedes-Benz
 , un éditeur de logiciels